

KN 
Código IATA da China United Airlines
Código FIPS 10-4 da Coreia do Norte
Código ISO 639-2 alpha-2 da língua canaresa
Código ISO 3166-1 alpha-2 de São Cristóvão e Neves
Código ISO 3166-2:CD de Quinxassa (República Democrática do Congo)
Código ISO 3166-2:EG de Quena (Egito)
Código ISO 3166-2:NG de Cano (cidade) (Nigéria)

Outras variantes 
 kN — Símbolo do quilonewton; 1000 Newton (unidade)
 Kn — Número de Knudsen
 kn — Símbolo do Nó (unidade)
 kn — Sigla da kuna croata (moeda da Croácia)
 .kn — Domínio de topo de endereços Internet de São Cristóvão e Neves

Desambiguações de siglas